Единый государственный реестр недвижимости — государственный информационный ресурс, содержащий данные об объектах недвижимости на территории Российской Федерации.

Характеристики 
С 1 января 2017 года сведения (базы данных), содержавшиеся в Государственном кадастре недвижимости и ЕГРН, вошли в состав Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Государственная регистрация права в ЕГРН является единственным доказательством существования зарегистрированного права, а выпиской из ЕГРН подтверждаются кадастровый учёт, возникновение и переход права на объекты недвижимости.

Информация, хранящаяся в ЕГРН, не является секретной или конфиденциальной, и может быть предоставлена любому заинтересованному лицу в письменном или электронном виде после внесения установленной законодательством пошлины. Это поможет не попасть на разного рода мошенников.

Основной отличительной особенностью выписки из ЕГРН является полнота представленной в ней информации, а также возможность её оформления через интернет, используя электронную подпись.

Заказать электронную выписку из ЕГРН можно с помощью специального сервиса. Оформление срочной справки занимает около двух часов, однако этот документ носит лишь информационный характер. Если нужно предоставить выписку в государственные органы, то потребуется официальная бумага с наличием печати и подписи Росреестра или ЭП (при электронном формате). Данная справка стоит дороже, изготавливается не более трёх рабочих дней, является юридически значимой.

Документы на право собственности, которые получены до 2017 года, актуальны и сейчас, но для сделок и других операций понадобится выписка из ЕГРН.

Содержание выписки из реестра 
В выписке из ЕГРН на земельный участок содержатся следующие данные:
 уникальный номер в базе;
 данные владельца (информацию о распределении долей, если таковые имеются);
 площадь, координаты, адрес;
 геометрия (на одном из листов обязательно приведён чертёж);
 наличие обременений, ограничений при использовании (например, красных линий застройки);
 кадастровая стоимость;
 год постановки на учёт и документ-основание.

Применение 
Выписка из ЕГРН может потребоваться в следующих случаях:
 Проверка обременения перед покупкой (арест, залог по кредиту, не закрытый ипотечный кредит, прописанные жильцы).
 Приватизация жилья.
 Подача заявления на улучшение жилищных условий.
 Оформление дарения и передачи в наследство объекта недвижимости.
 Получение залогового кредита.
 Судебные споры.

Примечания 

Госреестры
Недвижимость